Thirlwell est le patronyme de plusieurs personnalités anglaises :
Adam Thirlwell (1978-), écrivain.
Paul Thirlwell (1979-), footballeur.